Сабара () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Агломерация Белу-Оризонти. Входит в экономико-статистический микрорегион Белу-Оризонти. Население составляет 134 282 человека на 2006 год. Занимает площадь 303,564 км². Плотность населения — 442,4 чел./км².

Праздник города — 17 июля.

История 
Город основан в 1675 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 639.150.778,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 5.088,74 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,773 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: горный тропический. В соответствии с классификацией Кёппена, климат относится к категории 20°.

Галерея 

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс